Yola Ramírez e Rosie Reyes hanno battuto in finale Mary Bevis Hawton e Thelma Coyne Long 6-4, 7-5.

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Internazionali di Francia 1958